PTT-kantoor (Nijmegen)
 PTT-kantoor (Rotterdam)